CUO steht für:
 Caruru Airport (IATA-Code), Flughafen von Carurú, Departamento del Vaupés, Kolumbien
 Aerocuahonte (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft
 Chief Underwriting Officer, spezielle Unterschriftsberechtigtenfunktion für Versicherungspolicen
 Compaq Users Organisation, unabhängige ehemalige Benutzergruppe von Compaq-Computern

CuO steht für:
 Kupfer(II)-oxid, chemische Verbindung, die Kupfer und Sauerstoff enthält

Cuo ist der Name folgender Personen:
 König Cuo von Zhongshan (Zhongshan wang Cuo), erster sich König nennender Herrscher von Zhongshan (Staat), siehe auch Mausoleum des Königs von Zhongshan in Pingshan

cuo steht für:
 Cumaná (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der beiden gefährdeten Varietäten von Cumanagoto, einer karibischen Sprache an der Ostküste Venezuelas

Abkürzung